La Primera B Nacional 2022 (nota anche con il nome ufficiale di Campeonato de Primera Nacional Torneo Malvinas Argentinas 2022) è stata la 38ª edizione del campionato argentino di calcio di seconda divisione. Il torneo, che ha preso inizio l'11 febbraio 2022 e che si è concluso il 19 novembre 2022, ha visto la partecipazione di 37 squadre.

Il 25 settembre 2022, con la vittoria sul Brown de Adrogué alla 35ª giornata per 2-3, il Belgrano ha ottenuto la vittoria matematica del campionato e dunque la promozione diretta in Primera División. Ad ottenere la seconda promozione è stato l'Instituto, grazie alla sua vittoria del Torneo reducido disputato al termine del campionato.

Formato

Campionato 
Il regolamento del campionato prevedeva che le 37 squadre si sarebbero affrontate in un torneo di sola andata, per un totale di 36 partite. La squadra miglior classificata sarebbe stata la vincitrice del campionato, ottenendo in tal modo la promozione in Primera División. Le squadre classificatesi dal 2º al 13º posto avrebbero quindi partecipato ad un Torneo reducido per determinare la seconda squadra ad aver avuto diritto alla promozione.

Le ultime due squadre in classifica sarebbero retrocesse nella categoria inferiore, dopo che le retrocessioni sono state temporaneamente sospese dalla AFA durante il periodo della pandemia di COVID-19.

Qualifica alla Coppa Argentina 2023 
Alla Copa Argentina 2023 si sono qualificate le migliori 15 squadre classificate al termine del campionato.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda
      Squadra campione e promossa in Primera División (Belgrano)
      Squadra qualificata alla semifinale del Torneo Reducido.
      Squadra qualificata alla Seconda fase del Torneo Reducido.
      Squadre qualificate alla Prima fase del Torneo Reducido.
      Squadre retrocesse nella categoria inferiore.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Risultati

Torneo reducido 
Il Torneo reducido definirà la seconda squadra promossa in Primera División. Il torneo è ad eliminazione diretta e vi partecipano le squadre classificate dal 2º al 13º posto della classifica.

Prima fase 
Alla prima fase hanno partecipato le squadre classificatesi dal 4º al 13º posto, con accoppiamenti determinati sulla base della stessa classifica: la 4ª con la 13ª, la 5ª con la 12ª, la 6ª con l'11ª, eccetera. Ogni sfida si è disputata in gara unica in casa della squadra meglio classificatasi. In caso di pareggio, la squadra meglio classificata si è qualificata alla seconda fase.

Risultati 

L'Estudiantes de Buenos Aires si qualifica alla seconda fase.

Il Defensor de Belgrano si qualifica alla seconda fase.

Con il pareggio, si qualifica il Gimnasia de Mendoza per la miglior posizione ottenuta in campionato.

Con la vittoria per 2-1 sull'Almagro, l'Independiente Rivadavia si è qualificato alla seconda fase del Torneo reducido.

Con la vittoria per 1-0 sul Deportivo Riestra, l'Estudiantes de Rio Cuarto si è qualificato per la seconda fase del Torneo reducido.

Seconda fase 
Alla seconda fase hanno preso parte le cinque squadre vincitrici negli scontri diretti della prima fase più la squadra 3ª classificata del campionato, ovvero il San Martín de Tucumán. Gli accoppiamenti sono stati decisi sulla base della classifica finale del campionato: la 1ª contro la 6ª miglior classificata, la 2ª contro la 5ª, la 3ª contro la 4ª. Anche in questa seconda fase ogni scontro si è disputato in gara unica in casa della squadra meglio classificata e in caso di pareggio si è qualificata la squadra meglio classificata nel campionato.

Risultati 

Con la vittoria per 1-0 sull'Independiente Rivadavia, il Gimnasia de Mendoza si è qualificato alle semifinali del Torneo reducido.

Con la vittoria per 3-0 sul San Martín de Tucumán, il Defensores de Belgrano si è qualificato alle semifinali del Torneo reducido.

Con la vittoria per 1-0 sull'Estudiantes de Rio Cuarto, l'Estudiantes de Buenos Aires si è qualificato alle semifinali del Torneo reducido.

Semifinali 
Alle semifinali prenderanno parte le 3 squadre vincitrici delle sfide della seconda fase insieme alla 2ª squadra classificata in campionato, ovvero l'Instituto. Anche in questa fase, gli accoppiamenti sono determinati sulla base della classifica: la 1ª miglior classificata contro la 4ª, la 2ª classificata contro la 3ª. A differenza delle fasi precedenti, le semifinali si disputeranno in 2 gare di andata e ritorno, con quest'ultima gara disputata in casa della squadra miglior classificata in campionato. La squadra miglior classificata avrà anche il vantaggio di qualificarsi alla finale in caso di pareggio al termine di entrambe le gare.

Risultati 

Con il risultato complessivo di 2-0, l'Estudiantes de Buenos Aires si è qualificato per la finale del Torneo reducido.

Con il risultato complessivo di 2-0, l'Instituto si è qualificato alla finale del Torneo reducido.

Finale 
Come le semifinali, anche la finale si disputa su due gare di andata e ritorno, dove la squadra meglio classificata in campionato ha il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa e di risultare vincitrice della finale in caso di pareggio. La squadra vincitrice otterrà il diritto alla promozione in Primera División.

Risultati 

Con il risultato aggregato di 1-1, l'Instituto si è aggiudicato la finale del Torneo reducido avendo ottenuto una posizione in classifica migliore durante la stagione regolare. Con questa vittoria, l'Instituto ha ottenuto la promozione diretta in Primera Divisióm.

Squadre qualificate alla Coppa Argentina 2023 
A classificarsi alla Coppa Argentina 2023 sono state le seguenti squadre:

  - 1ª squadra classificata.
  - 2ª squadra classificata.
  - 3ª squadra classificata.
  - 4ª squadra classificata.
  - 5ª squadra classificata.

  - 6ª squadra classificata.
  - 7ª squadra classificata.
  - 8ª squadra classificata.
  - 9ª squadra classificata.
  - 10ª squadra classificata.

  - 11ª squadra classificata.
  - 12ª squadra classificata.
  - 13ª squadra classificata.
  - 14ª squadra classificata.
  - 15ª squadra classificata.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 

 Campionato argentino di calcio
 Primera División 2022
 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2022
 Copa Argentina 2022
 Copa de la Liga Profesional 2022
 Primera B Metropolitana 2022
 Torneo Federal A 2022
 Primera C 2022
 Primera D 2022

Collegamenti esterni 

 Sito ufficiale della AFA
 Regolamento (PDF)
 Solo Ascenso

Calcio nel 2022
Campionato argentino di calcio